Gandra ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Gandra (Esposende), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Esposende
 Gandra (Paredes), Gemeinde im Concelho de Paredes
 Gandra (Ponte de Lima), Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Gandra (Valença), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valença